

Lokalizacje

w Australii 
 Mansfield – miasto w stanie Wiktoria

w Wielkiej Brytanii 
 Mansfield – miasto w hrabstwie Nottinghamshire, w Wielkiej Brytanii
 Mansfield – dystrykt hrabstwa Nottinghamshire (Anglia)
 Mansfield – miejscowość w East Ayrshire (Szkocja)

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Mansfield – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Mansfield – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Mansfield – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Mansfield – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Newton
 Mansfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Mansfield – miasto w stanie Luizjana, w parafii De Soto
 Mansfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Mansfield – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Mansfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Mansfield – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Mansfield – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Mansfield – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
 Mansfield – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Douglas

Gminy  
 Mansfield (ang. Mansfield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Mansfield (ang. Mansfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Mansfield (ang. Mansfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iron
 Mansfield (ang. Mansfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Mansfield (ang. Mansfield Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Mansfield (ang. Mansfield Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Mansfield (ang. Mansfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Mansfield (ang. Mansfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes

Osoby 
 Charles Mansfield – chemik brytyjski
 Jayne Mansfield – aktorka amerykańska
 Katherine Mansfield – modernistyczna autorka opowiadań
 Mansfield Smith-Cumming – kontradmirał, pierwszy szef brytyjskiej Tajnej Służby Wywiadowczej
 Peter Mansfield – fizyk brytyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedznie medycyny
 William Mansfield, 1. wicehrabia Sandhurst – brytyjski arystokrata

Pozostałe 
 Mansfield Park – powieść Jane Austen
 Bitwa pod Mansfield – bitwa podczas wojny secesyjnej (8 kwietnia 1864)
 Mansfield Town F.C. – angielski klub piłkarski
 Dom rodzinny Katherine Mansfield – dom Katherine Mansfield

Zobacz też 
 Mansfeld
 Mansfield Center
 Hrabia Mansfield i Mansfield
 Baron Sandhurst